MacTavish bzw. Mactavish ist der Familienname folgender Personen:

 Craig MacTavish (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler
 William Mactavish (1815–1870), schottischer Pelzhändler und Gouverneur von Ruperts Land

Siehe auch: McTavish